Battaglia di Montebello (9 giugno 1800) – battaglia della seconda campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte, combattuta tra truppe francesi e austriache
 Battaglia di Montebello (20 maggio 1859) – battaglia del Risorgimento italiano, combattuta tra le truppe austriache e quelle franco-piemontesi